Perelman est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bob Perelman (1947-), poète, critique littéraire, traducteur, éditeur et professeur d'université américain ;
 Chaïm Perelman (1912-1984), philosophe belge ;
 Félicie Perelman (1909-1991), historienne, poétesse, peintre et écrivaine polonaise ;
 Grigori Perelman (1966-), mathématicien russe qui a démontré la conjecture de Poincaré ;
 Marc Perelman, (1954-), architecte et professeur français d'esthétique ;
 Ronald Perelman (1943-), banquier, investisseur et homme d'affaires américain ;
 Roger Perelman (1922-2008), pédiatre français, rescapé d'Auschwitz ;
 S.J. Perelman (1904-1979), écrivain, humoriste et scénariste américain ;
 Vadim Perelman (1963-), réalisateur et producteur russo-américain ;
 Yakov Perelman (1882-1942), professeur soviétique de mathématique et de physique.

Astronomie 
 (50033) Perelman, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif